Ritzing (Frankrijk)
 Ritzing (Oostenrijk)